Das State Farm Women’s Tennis Classic 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Scottsdale. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 26. Februar bis 5. März 2000 statt.

Das Turnier wurde wegen Regen nicht zu Ende gespielt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Scottsdale